Cabo Delgado steht für:

 die landessprachliche Bezeichnung des Kap Delgado an der mosambikanischen Küste des Indischen Ozeans
 Cabo Delgado (Distrikt), Verwaltungsbezirk in der ehemaligen portugiesischen Kolonie Mosambik
 Provinz Cabo Delgado in Mosambik